Флаг муниципального образования Отра́дненское сельское поселение Отрадненского муниципального района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 сентября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6451.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Отрадненского сельского поселения в жёлтом, синем, зелёном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле червлёная крепость о пяти бастионах (два, два и один) в плане, внутри которой — червлёный, с чёрной сердцевиной на зелёном стебле цветок горицвета, сопровождаемая внизу — опрокинутым пониженным лазоревым стропилом, а во главе — лазоревым ниспадающим по краям покровом, обременённым посередине нитевидным золотым равноконечным крестом, сопровождаемым в углах четырьмя золотыми каплями, сложенными в Андреевский крест».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и прочности, достатка.

Синее опрокинутое стропило аллегорически указывает на реки Уруп и Тегинь, между которыми были образованы укрепление и станица, в которых располагалась штаб-квартира второй бригады Кавказского Линейного казачьего войска и артиллерийская бригада. Синий цвет символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо, а также синий цвет это определяющий цвет Линейного Кавказского и Донского казачьих войск, к которым принадлежали первые поселенцы станицы.

Схематическое изображение червлёного (красного) крепостного пятиугольного укрепления с бастионами аллегорически указывает на крепостное укрепление положившее начало образованию станицы Отрадненской. Изображение крепости символизирует надёжность, защищённость.

Цветок горицвета — элемент флага Отрадненского района, указывающий, что станица Отрадная является административным центром Отрадненского района и символизирующий уникальный растительный мир.

Изображение покрова является символом Богородицы, покровительницы станицы и всего поселения, а также аллегорически указывает на хутор Покровский, находящийся в составе Отрадненского сельского поселения.

Примечания